Evermore – gruppo musicale neozelandese
 Evermore – album degli Evermore del 2010
 Evermore – singolo di Devin Townsend del 2019
 Evermore – album di Taylor Swift del 2020